Balduin steht für:
 einen männlichen Vornamen, siehe Balduin
 eine Filmreihe mit Louis de Funès

Balduin ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Balduin (1605–1652), deutscher lutherischer Theologe
 François Baudouin (Balduinus; 1520–1573), französischer Jurist und Historiker
 Christian Adolf Balduin (1632–1682), sächsischer Alchemist
 Friedrich Balduin (Friedrich Balduinus, 1575–1627), deutscher lutherischer Theologe
 Vincent Balduin (* 1916), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Balduinus
 Baldwin
 Baldewein